Дави́д Мушегя́н (; 5 февраля 1968, г. Ереван, Армянская ССР) — армянский музыкант, гитарист, композитор. С 1991 года гитарист группы Востан Айоц.

Биография 
Родился в Ереване в семье инженера-строителя и учительницы. В 1974 году поступил в общеобразовательную школу №30, с 1977 перевелся в школу №25. С 1976 года учился в музыкальной школе № 10 по классу виолончели. В 1984 году поступил в Ереванский политехнический институт на Машиностроительный факультет по специальности ТММСИ (Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты). С 1986 по 1988 год проходил службу в рядах Советской Армии. С 2000 года по 2013 проживал в Москве, с 2013 по сей день в Ереване.

Музыкальная деятельность 
В 1983 году с одноклассниками организовал группу «Карч Миацум» (Կարճ Միացում,). В 1991 году после распада группы вместе с барабанщиком Арсеном Оганесяном перешёл в группу Vostan Hayots где играет по сей день. В том же 1991 году с группой "Vostan Hayots" участвовал на рок-фестивале "Сисиан-1991". Также в составе Vostan Hayots принимал участие в рок-фестивалях «Гаудеамус» (Ереван, 1994—1996), ROCK’N’PAK (Ереван, 1998), Тбилиси (1999), «Рок-Империя», (Москва, 2000). Параллельно с Vostan Hayots  Давид Мушегян выступал в качестве сессионного гитариста с такими исполнителями как Форш (группа "Ре-Минор"), Ваан Арцруни и др. В Москве играл в группе «Чердак Офицера» с которыми записался в 4-х альбомах. В 2010 году в качестве сессионного гитариста участвовал в съемках передач "Buldog Show" (телеканал НТВ) и "Самое лучшее шоу" (передача не вышла в эфир). На данный момент находится в Ереване, и продолжает играть в группе "Vostan Hayots" и "Forsh & Re-minor".

Дискография 
 Востан Айоц - Химеры (1996)
 Форш - Гишер (1997)
 Форш - The Best (1998)
 Чердак офицера - Блюз старого еврея (2007)
 Чердак офицера - Сосисочная (2007)
 Чердак офицера - Пир духа (2010)
 Чердак офицера - Русский стандарт (2010)

См. также 
 Востан Айоц
 Армянский рок

Ссылки 
 Официальный сайт Востан Айоц
 Интервью с Давидом Мушегяном и Арегом Назаряном

Рок-музыканты Армении